Баргарх:

 Баргарх — город в штате Орисса, Индия.
  Баргарх — округ в штате Орисса, Индия.